Damon et Pythias sont deux pythagoriciens de Syracuse célèbres par leur amitié (v. 400 av. J.-C.).
 Pythias d'Assos est une zoologiste grecque, première épouse d'Aristote.